La Coupe du Liechtenstein de football est une compétition annuelle de football disputée entre clubs liechtensteinois.

Cette compétition est actuellement connue sous le nom de Liechtensteiner Cup, abrégé LF-Cup, et a été créée en 1946. Le vainqueur joue le premier tour de qualification de la Ligue Europa Conférence. Le pays ne disposant pas de championnat national, les clubs du Liechtenstein jouant dans les niveaux inférieurs du championnat suisse, cette coupe est le seul accès pour les coupes d'Europe pour un club du pays tant qu’un club du Liechtenstein ne monte pas en première division du championnat suisse pour avoir la possibilité de se qualifier pour les autres Coupes d'Europe (Ligue des Champions ou Ligue Europa) via les premières places de ce championnat.

En plus des sept clubs du pays, les réserves (voire les équipes C ou de jeunes) des clubs participent à la compétition, atteignant parfois un stade avancé. Les quatre demi-finalistes obtiennent le droit de rentrer directement en quarts de finale lors de l'édition suivante.

Histoire

Palmarès

Vainqueurs

Bilan

Notes et références 

Coupe du Liechtenstein de football
Liechtenstein